Blåbärstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blåbärstjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (1 ha)
Blåbärstjärnen, Dalarna, sjö i Orsa kommun, 
Blåbärstjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Blåbärstjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun, 
Blåbärstjärnen, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn